Linia główna – linia wężowa liczona od nasady tłocznej pompy pożarniczej ustawionej na stanowisku wodnym do rozdzielacza.

Zobacz też
linia gaśnicza
linia ssawna
linia zasilająca

Środki i sprzęt gaśniczy